Cappella di Santa Brigida – edificio religioso a Dolcedo
 Cappella di Santa Brigida al Paradiso degli Alberti – edificio religioso a Firenze
 Cappella di Santa Brigida – edificio religioso a Piasco